Церква Святого Петра:

 Церква святого апостола Петра (Тернопіль) — церква УГКЦ у Тернополі.
 Церква Святого Петра (Антак'я) — церква у Антак'ї (Туреччина)
 Церква Святого Петра (Відень) — католицька церква у Відні (Австрія).
 Церква святого Петра в Ґаліканту — католицька церква у Єрусалимі (Ізраїль).
 Церква святого Петра у Капернаумі — церква у Капернаумі (Ізраїль).
 Церква святого Петра (Левен) — церква у Левені (Бельгія).
 Церква Святого Петра (Рига) — церква у Ризі (Латвія).
 Церква святого Петра (Цюрих) — протестантський храм у Цюриху (Швейцарія).
 Церква святого Петра (В'єнн) — церква у В'єнні (Франція).

Див. також